Кантари () — село в Болгарии.

Село находится в Великотырновской области, входит в общину Елена. Население составляет три человека.

Политическая ситуация 
Кантари подчиняется непосредственно общине и не имеет своего кмета.

Кмет (мэр) общины Елена — Сашо Петков Топалов (Болгарская социалистическая партия (БСП)) по результатам выборов в правление общины.

Примечания

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Великотырновской области